Пепеляшка може да се отнася за:
 Пепеляшка, народна приказка
 Филми
 Пепеляшка (филм, 1950), филм на Уилфред Джаксън и Клайд Джероними
 Пепеляшка (филм, 2015), филм на Кенет Брана
 Опери
 Пепеляшка (Джоакино Росини)
 Пепеляшка (Жул Масне)
 Пепеляшка (Найден Геров)
 Пепеляшка (балет), балет от Сергей Прокофиев
 Пепеляшка (пещера), пещера в Молдова и Украйна